Соревнования по бегу на 60 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 4 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 60 метров являлся Ричард Килти из Великобритании.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 26 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) проходили в финал.
20-летний словак Ян Волко установил новый национальный рекорд (6,62) и с третьим временем вышел в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров у мужчин состоялся 4 марта 2017 года. Британец Ричард Килти уверенно защитил звание чемпиона Европы в помещении на самой короткой спринтерской дистанции. Ян Волко второй раз за вечер обновил рекорд Словакии — 6,58. Он завоевал четвёртую медаль в истории страны на зимних чемпионатах континента и первую — в беговых дисциплинах. Один из претендентов на медали, Эндрю Робертсон из Великобритании, был дисквалифицирован за фальстарт.

Примечания

Ссылки 
 

бег